La réverbération optique est un phénomène de réfléchissement des rayons lumineux par une surface.
 La réverbération sonore est un phénomène de résonance du son dans un local fermé ou semi-ouvert.
 La reverbération est un effet audio ajouté à un son enregistré, dans le but de produire l'illusion d'une réverbération acoustique, ou d'en obtenir les effets positifs sur l'écoute du spectateur.
 La réverbération électronique est le réfléchissement des signaux électriques sur une impédance.